Reis d'Armènia:
 Arshak I d'Armènia (Arsaces) 34-35 
 Arshak II d'Armènia (Arsaces) 350-368 
 Arshak III d'Armènia (Arsaces) 384-389 
 Reis Parts: Els reis parts portaven com a títol el nom d'Arsaces; aquí només s'esmenten els dos primers que foren coneguts pròpiament com a Arsaces:
 Arsaces I de Pàrtia 249-247 aC 
 Arsaces II de Pàrtia o Tiridates I 247-214 aC